Чемпионат Кипра сезона 2005/2006 — 68-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Аполлон» из Лимасола.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2005/2006
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 2005 году
Спорт на Кипре в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006